French Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i perioden 28. maj - 11. juni 2017 på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Det var den 116. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2017.

Herresinglefinalen blev vundet af spanieren Rafael Nadal, der med finalesejren over Stan Wawrinka på 6-2, 6-3, 6-1 tog sintiende sejr i turneringen. Damesinglerækken blev vundet af den useedede lette Jeļena Ostapenko, der finalebesejrede Simona Halep med 4-6, 6-4, 6-3.

Mixed double-titlen blev vundet af Gabriela Dabrowski og Rohan Bopanna, som i finalen besejrede Anna-Lena Grönefeld og Robert Farah med 2−6, 6−2, [12−10], og både Dabrowski og Bopanna vandt dermed en grand slam-titel for første gang i deres respektive karrierer.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2017 andrager € 36.000.000, hvilket var en stigning på ca. 12,4 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne er pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis androg € 217.000 og fordelte sig som angivet nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt per diem-udbetalinger androg € ?.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double 

Mesterskabet blev vundet af Gabriela Dabrowski og Rohan Bopanna, som i finalen besejrede Anna-Lena Grönefeld og Robert Farah med 2−6, 6−2, [12−10], og både Dabrowski og Bopanna vandt dermed en grand slam-titel for første gang i deres respektive karrierer. Begge var i en grand slam-finale i mixed double for første gang, mens inderen tidligere havde været i en grand slam-finale i herredouble (US Open 2010). Gabriela Dabrowski blev endvidere den første canadiske vinder af French Open-mesterskabet i mixed double, mens det var fjerde gang, at vinderparret i mixed double havde indisk islæt.

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Legender 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Roland Garros

Noter 

 
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017